Die Abkürzung SZD steht für:
 Szybowcowy Zakład Doświadczalny (SZD), ehemaliger Segelflugzeughersteller in Polen
 Segelflugzeugtypen des polnischen Herstellers SZD; siehe Szybowcowy Zakład Doświadczalny#Typengeschichte
 Segelflugzeugtypen des ehemaligen, polnischen Herstellers PZL Bielsko
 Segelflugzeugtypen des polnischen Herstellers Allstar PZL Glider
 Slezské zemské dráhy, siehe Schlesische Landeseisenbahnen

Die Abkürzung SŽD steht für:
 Sowetskije schelesnyje dorogi, die Staatsbahn in der Sowjetunion

Abkürzung